Belinda Bencic era la detentrice del titolo, ma ha deciso di partecipare al concomitante torneo di Houston.

In finale Luksika Kumkhum ha sconfitto Sabine Lisicki col punteggio di 6–1, 6–3.

Teste di serie 

  Zheng Saisai (ritirata)
  Luksika Kumkhum (campionessa)
  Margarita Gasparyan (ritirata)
  Zhu Lin (quarti di finale)

  Nao Hibino (quarti di finale)
  Vitalia Diatchenko (semifinale)
  Sabina Sharipova (primo turno)
  Misaki Doi (primo turno)

Qualificate 

  Jang Su-jeong (secondo turno)
  Tereza Martincová (quarti di finale, ritirata)

  Elena-Gabriela Ruse (primo turno)
  Zhang Yuxuan (secondo turno)

Lucky loser 

  Lizette Cabrera (secondo turno)

  Ng Kwan-yau (primo turno)

Wildcard 

  Joanna Garland (primo turno)
  Liang En-shuo (quarti di finale)
  Sabine Lisicki (finale)

  Zhang Ling (primo turno)
  Zheng Saisai (ritirata)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Taipei OEC Open 2018